Padua (stad), een stad in Noord-Italië met de naam Padova in het Italiaans

 in relatie met de stad Padua of de provincie Padua:
 Calcio Padova, voetbalclub
 Padova Marathon, marathon
 S.S.D. Atletico San Paolo Padova, atletiekclub
 Orto botanico di Padova, botanische tuin
 Maserà di Padova, gemeente
 Rifugio Padova, alpenhut

 de volgende kerken in Rome toegewijd aan de heilige Antonius van Padua:
 Sant'Antonio da Padova all'Esquilino
 Sant’Antonio di Padova a Circonvallazione Appia
 Sant'Antonio da Padova in Via Tuscolana

 de volgende personen:
 Bartolino da Padova (14e eeuw), Italiaans componist in Ars nova (polyfonie)
 Ernesto Padova (1845-1896), Italiaans hoogleraar wis- en natuurkunde
 Eugenio Padova (1885-1925), Italiaans astronoom

Zie ook 
 Padua, doorverwijspagina